Molekulska formula -{C11H10}- se može odnositi na:

 1-Metilnaftalen
 2-Metilnaftalen